Косъю — название рек в Республике Коми:

 Косъю (приток Ёлвы)
 Косъю (приток Илыча)
 Косью (приток Лемъю)

См. также 
 Косью